Bílka může znamenat:

 Bílka, část obce Bořislav, okres Teplice 

 Petr Bílka (1820–1881), český pedagog ve Vídni